Dette er resultaterne fra sværvægt-klassen i boksning under sommer-OL 2008. Konkurrencen er den næst tungeste klassen som der blev konkurreret i under legene, og klassen er for de boksere som vejer mellem 81 og 95 kg. Der blev ikke bokset nogen bronzefinale, så der blev uddelt to bronzemedaljer.

16 boksere var kvalificeret til konkurrensen efter Verdensmesterskabet i boksning 2007, og ni andre kvalificeringsturneringer.

Medaljer

Kalender 
All times are China Standard Time (UTC+8)

Resultater

Finaler

Første del

Bottom Half

Eksterne lenker 
 AIBA 
 Resultater

Sværvægt